Fogarasi István
 Fogarasi István 17. századi református zsoltárfordító
 Fogarasi István 19. századi református lelkész
 Fogarasi István gyártásvezető
 Fogarasi István jogász